Mühren est un patronyme porté notamment par :

 Arnold Mühren (né en 1951), footballeur néerlandais ;
 Gerrie Mühren (1946-2013), footballeur néerlandais.

Homonymie de patronyme